

Persone 
 Bernard Lieder – politico statunitense
 Clarence Lieder – operaia statunitense
 Mart Lieder – calciatore olandese

Altro 
 Lieder – album di Adel Tawil del 2013

Pagine correlate 
Lied (disambigua)